Hulen kan henvise til:

 Hulen (bebyggelse) – bebyggelse i Dronninglund Sogn, Brønderslev Kommune
 Hulen – afsnit af den danske animationsserie Lillefinger fra 2015 af Mette Skov
 Hulen – afsnit af den danske tegnefilmserie Rita og Krokodille fra 2018 af Siri Melchior